Kesy, polnisch auch Kęsy, ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Kęsy (1920–1942), polnischer Widerstandskämpfer und NS-Opfer, 1999 seliggesprochen
 Jack Kesy (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler

Kesy oder Kęsy ist Bestandteil folgender Ortsnamen:
 Bátorove Kesy und Kesy, zwei frühere Namen der slowakischen Gemeinde Bátorove Kosihy
 Kęsy-Pańki, Ansiedlung in der polnischen Landgemeinde Gmina Gzy, siehe Gzy
 Kęsy-Wypychy, Ortslage in der polnischen Landgemeinde Gmina Gzy, siehe Gzy

KESY steht für:
 Kennzeichen-Erfassungssystem, siehe Automatische Nummernschilderkennung #KESY